Михаи́л Ива́нович Козло́вский (, Санкт-Петербург, Российская империя — , там же) — русский  и рисовальщик, признанный мастер монументальной скульптуры русского классицизма второй половины XVIII века. Академик (с 1794; ассоциированный член — «назначенный» с 1782) и профессор (с 1799) Императорской Академии художеств.

Биография 
Родился в 1753 году в семье флотского трубача. Получил воспитание в Императорской Академии художеств, в которой его ближайшими наставниками были профессора Н. Ф. Жилле и А. П. Лосенко. Получал медали Академии художеств: большая серебряная (1771), малая золотая (1772), большая серебряная и большая золотая (1773). Был выпущен художником скульптуры с аттестатом 1-й степени со шпагой.

По окончании курса (1773), став пенсионером академии, был отправлен в Рим (с 1774 по 1779 год) и в Париж (с 1779 по 1780 год).

Вернувшись в Россию в 1782 году, за скульптурную группу «Юпитер с Ганимедом», вылепленную за границей, был признан «назначенным в академики». C 1788 по 1797 год находился снова в Париже, где ему было поручено надзирать за пенсионерами, отправленными туда академией художеств. В 1794 году возведён в звание академика, как художник, уже доказавший свою талантливость и познания предшествовавшими трудами, а вслед за тем повышен и в звание профессора. С 1794 года до конца своей жизни преподавал скульптуру в академии. Умер в 1802 году.

Среди учеников Козловского наиболее известны С. С. Пименов, В. И. Демут-Малиновский.

Произведения 
 «Амур, вынимающий стрелу из своего колчана» (Амур-Гарпократ), мрамор (1797, Третьяковская галерея; Эрмитаж; Русский музей)
 «Аякс с телом Патрокла», мрамор (1790-е, Русский музей)
 Рельеф «Бахус видит Ариадну, задремавшую на острове Наксос», терракота (1780, ГТГ)
 «Бдение Александра Македонского», мрамор (1780-е, Русский музей)
 «Геркулес на коне», бронза (1799, Русский музей; ГМЗ «Павловск»)
 «Гименей», мраморная статуя, исполненная по случаю бракосочетания цесаревича Константина Павловича
 «Девочка с бабочкой», мрамор (Русский музей)
 «Екатерина II образе Фемиды» (1796, мрамор, Русский музей; 1810-е, гипс, ГМЗ «Архангельское»)
 «Мальчик, сидящий на скале», мрамор (1800, ГМЗ «Павловск»)
 Памятник Мелиссино Петру Ивановичу (1726—1797). (1800, Петербург)
 «Минерва и гений художеств», бронза (1796, ГРМ)
 «Нарцисс», мрамор (ок. 1800, ГРМ)
 «Поликрат», гипс (1790, Русский музей)
 Барельефы «Возвращение Регула в Карфаген» и «Камилл, избавляющий Рим от галлов» (1787, Мраморный дворец).
 Cтатуя «Самсон, раздирающий пасть льву», украшающая главный Петергофский фонтан (1800—1802, золочёная бронза; похищена в годы Великой Отечественной войны, воссоздана в 1947 году скульптором В. Л. Симоновым)
 «Сидящая девочка», мрамор (Эрмитаж)
 Памятник Суворову (Санкт-Петербург) (1799—1801, бронза) на Суворовской площади в Санкт-Петербурге. Многочисленные модели этого памятника (ГТГ, ГРМ, Эрмитаж, Музей Суворова, Государственный музей городской скульптуры)
 Памятник Строгановой (урожд. княжне Урусовой) Софье Александровне (1779—1801) (1802, Петербург)
 «Пастушок с зайцем (Аполлон / Юноша с убитым зайцем.)», (1789, бронза, ГТГ; мрамор, ГМЗ «Павловск»). Гипсовые отливы: Ивановский областной худ. музей; Пермская государственная художественная галерея; Челябинский государственный музей изобразительных искусств; Нижегородский государственный художественный музей, Новосибирский государственный художественный музей, Астраханская государственная картинная галерея имени П. М. Догадина, Музейный комплекс имени Ивана Яковлевича Словцова
 «Спящий Амур», мрамор (1792, Русский музей), «Спящий Амур с палицей Геркулеса», мрамор (1792, ГМЗ «Павловск»)
 «Филоктет» (до атрибуции — «Раненый Ахилл»), мрамор (1789, ГРМ)
 «Яков Долгорукий, разрывающий царский указ», мрамор (1797, Третьяковская галерея)

Адреса в Санкт-Петербурге 
1793 — 18.09.1802 года — 1-я линия, 16.

Могила
Первоначально скульптор был похоронен на Смоленском православном кладбище. В 1931 году захоронение было перенесено на Лазаревское кладбище Александро-Невской лавры.

Примечания

Литература 
Очерки жизни и творчества. Альбом
 
 
 
Словари и энциклопедии

Ссылки 
 
 

Перезахороненные со Смоленского православного кладбища
Похороненные на Лазаревском кладбище Александро-Невской лавры